

Geografia
Blain – comune della Francia
Blain – comune della Pennsylvania, Stati Uniti
Cantone di Blain – cantone della Francia

Persone
Alexandre Blain – ciclista su strada francese
Christophe Blain – fumettista e illustratore francese
Estella Blain – attrice e cantante francese
Gérard Blain – attore francese
Philippe Blain – pallavolista e allenatore di pallavolo francese

Pagine correlate
Blaine